Тайрелл Маласия (; 17 августа 1999, Роттердам, Нидерланды) — нидерландский футболист, защитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов.

Клубная карьера 
С 2008 года находился в системе «Фейеноорда». 2 декабря 2015 года подписал с клубом свой первый профессиональный контракт. Дебютировал в основном составе во встрече Лиги Чемпионов против «Наполи», в котором отыграл все 90 минут, а его команда выиграла со счётом 2:1. 13 декабря 2017 года вышел в основном составе на первую игру в Эредивизи против «Херенвена».

5 июля 2022 года перешёл в «Манчестер Юнайтед», подписав с английским клубом четырёхлетний контракт. 7 августа 2022 года дебютировал за «Манчестер Юнайтед» в матче Премьер-лиги против «Брайтон энд Хоув Альбион», выйдя на замену Люку Шоу.

Карьера в сборной 
Тайрелл Маласия родился в Нидерландах и имеет кюрасайские корни. Свой выбор он сделал в пользу страны, в которой вырос: выступал за сборные Нидерландов различных возрастов.

Достижения 
 «Манчестер Юнайтед»
 Обладатель Кубка Английской футбольной лиги: 2022/23

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Манчестер Юнайтед»

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Фейеноорд»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»